Jméno a příjmení Václav Fišer nese více známých osobností:

 Václav Fišer (atlet) (* 1947) – český atlet
 Václav Fišer (herec), vl. jménem Fischer (1912–1992) – český herec, otec podnikatele Václava Fischera
 Václav Fišer (kněz) (1923–2015) – český římskokatolický kněz, monsignore, děkan v Hustopečích
 Václav Fišer (politik) (1907–1975) – starosta města Blovice

 podobné jméno
 Václav Fišera (1837–1909) – český statkář a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady

Související články 
 Fišer